Et brætspil er et spil for en eller flere personer, som spilles på et bræt normalt lavet af træ, plastik, pap, jord eller papir. På brættet er der trykt symboler, mønstre og/eller lavet huller til at flytte brikkerne efter.

De klassiske brætspil er ofte flere hundrede år gamle, findes i mange varianter og har ikke en kendt ophavsmand. I nyere tid er brætspillene ofte iklædt et historisk og/eller stedligt tema som for eksempel 2. verdenskrig eller Wall Street.

De seneste årtier har en renæssance fundet sted inden for brætspillene. Spillene var i mange år begrænset til at være de klassiske, de omfattende krigsspil eller quiz-spil. Senest har især tyske producenter haft stor succes med relativt hurtige spil med simple regler og stor vægt på temaer som ofte er noget med at bygge og/eller handle og mindre vægt på krig. Således er spil med de kendetegn kommet til at gå under betegnelsen tyske spil eller i USA eurogames.

Historisk 

Brætspil er blevet spillet i de fleste kulturer og samfund gennem historien; nogle går endda forud for den litterære faglige udvikling i de tidligste civilisationer. Nogle vigtige historiske steder, artefakter og dokumenter eksisterer som kaster lys over den tidlige brætspilsudvikling. Nogle af disse omfatter:
 Jiroft-civilisationens brætspil
 Senet er blevet fundet i Det gamle Egyptens prædynastiske periode og det første dynasti grave, respektiv ca. 3500 f.kr. og 3100 f.kr.. Senet er det ældst kendte brætspil som vides at have eksisteret – og som er afbildet i en fresco fundet i Merkneras grav (3300-2700 f.kr.).
 Mehen er et andet antikt brætspil fra Den prædynastiske periode.
 Go er et antikt strategi brætspil som oprindeligt kom fra Kina
 Patolli er et brætspil som oprindeligt kom fra Mellemamerika og det blev spillet af Mayaerne.
 Urs kongegrave indeholdt bl.a. Royal Game of Ur. Brætspillene blev udgravet af Leonard Woolley, men hans bøger dokumenterer kun lidt om de fundne brætspil. De fleste af de udgravede spil er nu i British Museum i London.
 Buddha-spillelisten er den tidligst kendte liste af spil.
 Hnefatafl, der er et spil i stil med skak, kendes fra den tidligste vikingetid.

Tidslinje 

 ca. 3500 f.kr.: Senet fundet i grave fra Den prædynastiske periode; også afbildet i Merknera-graven(e?).
 ca. 3000 f.kr.: Mehen brætspillet fra Den prædynastiske periode, blev spillet med løveformede spillebrikker og klinkekugler.
 ca. 3000 f.kr.: Antikt backgammon fundet i Shahr-e Sukhteh i Iran
 ca. 2560 f.kr.: Royal Game of Ur brætspil fundet ved grave i oldtidsbyen Ur
 ca. 2500 f.kr.: Malerier af Senet og Han, der bliver spillet afbildet i Rashepes-graven.
 ca. 2000 f.kr.: Tegning i en grav ved Benihassan afbilder to ukendte brætspil, der bliver spillet (afbildet i Falkner). Det er blevet foreslået af det andet af disse er Tau.
 ca. 1500 f.kr.: Liubo udskåret på blok af kobbervitriol (blue stone?). Også malerier af brætspil fra Knossos.
 ca. 1400 f.kr.: Brætspil omfatter alquerque, Nine Men's Morris, og muligvis Mancala brætspil ætset på loftet af Kurna-templet. (Kilde: Fiske, and Bell) 
 548 f.kr. Den tidligste skriftkilde, der refererer til Go/Weiqi kommer fra Zuo Zhuan, som beskriver en mand, som kan lide spillet.
 ca. 500 f.kr.: Buddha-spillelisten nævner brætspil spillet på 8 eller 10 rækker.

 ca. 500 f.kr.: Den tidligste reference til Chaturaji eller Pachisi skrevet i Mahabharata, det indiske epos.
 ca. 200 f.kr.: Et kinesisk Go/Weiqi brætspil dateret fra før 200 f.kr. bliver fundet i 1954 i Wangdu County. Dette brætspil er nu i Beijing Historical Museum..
 116-27 f.kr.: Marcus Terentius Varros Lingua Latina X (II, par. 20) indeholder tidligste kendte reference til Latrunculi (ofte forvekslet med ludus duodecim scriptorum, Ovids spil nævnt nedenfor).
 1 f.kr.-8 AD: Ovid's Ars Amatoria indeholder tidligste kendte reference til ludus duodecim scriptorum.
 220-265: Backgammon dukker op i Kina under navnet t'shu-p'u (Kilde: Hun Tsun Sii). 
 ca. 400 og senere: Tafl-spil spilles i det nordlige Europa.

 ca. 600 De tidligste referencer til Chaturanga skrevet i Subandhus Vasavadatta og Banabhattas Harsha Charitha begge tidlige indiske bøger.
 ca. 600: Den tidligste reference til Chatrang skrives i Karnamak-i-Artakhshatr-i-Papakan.
 ca. 1500: Ældste dokumenterede kilder nævner Chaupar - bedre kendt i sin moderne form som Ludo .
 ca. 1930: Monopoly (Matador) bliver til den version, som nu er populær.
 1957: Risk udgives.
 ca. 1980: tyske spil begynder at udvikles som en genre.

Kategorier 

Brætspil kan inddeles i en række forskellige kategorier, selv om der er en betydelig overlapning, og et spil kan høre ind under flere kategorier. Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige:
 Abstrakte strategispil som Skak, Tafl-spil, Dam, Go, Othello, og moderne spil som Abalone og Stratego
 Behændighedsspil som Tumblin' Dice og Pitch Car
 Designerspil som Settlers, Carson City, Puerto Rico og Power Grid
 Pædagogiske spil som Arthur Saves the Planet, Cleopatra and the Society of Architects og Shakespeare: The Bard Game
 Familiespil som Roll Through the Ages, Birds on a Wire og For Sale
 Historiske simuleringsspil som Through the Ages og Railways of the World
 Store spil for mange spillere, som Take It Easy og Swat
 Musikspil som Spontuneous
 Kapløbsspil som Parchisi, Backgammon og Worm Up
 Slå-og-flyt spil som Matador og The Game of Life
 Handel & ressourcespil (hvor spillerne køber andele i hinandens virksomheder)
 Spirituelle udviklingsspil, som hverken har vindere eller tabere, som Transformation Game og Psyche's Key
 Spil for kun to spillere, som En Garde og Dos de Mayo
 Quizspil som Trivial Pursuit
 Jernbanespil
 Krigsspil, spændende fra Risk og Diplomacy til Attack og Conquest of the Empire
 Ordlege som Scrabble, Boggle og What's My Word?

Kilder/referencer

Eksterne henvisninger 
 BoardGameGeek – oplysninger og debatforummer om brætspil (på engelsk)
 Papskubber.dk – Dansk webside om brætspil.
 Guldbrikken.dk - Dansk brætspilspris.

Se også 
 Guldbrikken